Dieser Artikel gibt einen Überblick über die Episoden der dänischen Politserie Borgen, deren erste drei Staffeln Borgen – Gefährliche Seilschaften und deren vierte Staffel Borgen – Macht und Ruhm heißt.

Staffel 1

Staffel 2

Staffel 3

Staffel 4

Weblinks 
 
  (Staffeln 1 bis 3)
  (Staffel 4)

Episodenliste